Kutusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kutusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 26,45), 
 Kutusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 26,39), 
 Kutusaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Kutusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Kutusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,82, long 29,96), 
 Kutusaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Kutusaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Kutusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,08, long 26,48), 
 Kärmesaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kutusaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva), 
 Kutusaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Kutusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,95, long 28,67), 
 Kutusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,03, long 28,83), 
 Kutusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,88), 
 Kutusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Ailakkasaari, ö, Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Kutusaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Kutusaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Kutusaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar